Сейбер Авила Сегура (; 26 мая 1989, Сан-Педро-де-Ураба, Колумбия) — колумбийский боксёр. Бронзовый призёр Панамериканских игр (2015). Чемпион Южноамериканских игр (2010). Серебряный призёр Южноамериканских игр (2018). Бронзовый призёр Южноамериканских игр (2014). Чемпион Игр Центральной Америки и Карибского бассейна (2018). Серебряный призёр Игры Центральной Америки и Карибского бассейна (2010, 2014). Чемпион Боливарианских игр (2009, 2013, 2017). Чемпион Колумбии (2008, 2018).

Любительская карьера

Чемпионат Колумбии 2008 
Выступал в первой наилегчайшей весовой категории (до 48 кг). В четвертьфинале победил Хосе Луиса Родригеса. В полуфинале победил Габриэля Мендосу. В финале победил Анвара Саласа.

Боливарианские игры 2009 
Выступал в первой наилегчайшей весовой категории (до 48 кг). В полуфинале победил панамца Хильберто Педросу. В финале победил венесуэльца .

Южноамериканские игры 2010 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 51 кг). В полуфинале победил перуанца Луиса Каичо. В финале победил бразильца Жулиан Нету.

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 2010 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 51 кг). В 1/8 финала победил никарагуанца Марвина Солано. В четвертьфинале победил гватемальца Эдди Валенсуэлу. В полуфинале победил мексиканца . В финале проиграл пуэрториканцу Джонатану Гонсалесу.

Чемпионат мира 2011 
Выступал в первой наилегчайшей весовой категории (до 49 кг). В 1/16 финала победил аргентинца Хуниора Сарате. В 1/8 финала проиграл монголу Пурэвдоржийну Сэрдамбе.

Панамериканские игры 2011 
Выступал в первой наилегчайшей весовой категории (до 49 кг). В четвертьфинале проиграл мексиканцу .

Боливарианские игры 2013 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В четвертьфинале победил боливийца Херсона Коку. В полуфинале победил доминиканца Херардо Вальдеса. В финале победил венесуэльца .

Южноамериканские игры 2014 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В полуфинале проиграл бразильцу Жулиану Нету.

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 2014 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В четвертьфинале победил мексиканца Алама Де Ла Луса. В полуфинале победил пуэрториканца . В финале проиграл кубинцу Йосвани Вейтии.

Панамериканские игры 2015 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В четвертьфинале победил венесуэльца . В полуфинале проиграл кубинцу Йосвани Вейтии.

Чемпионат мира 2015 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В 1/8 финала победил венесуэльца Йоэля Финоля. В четвертьфинале проиграл кубинцу Йосвани Вейтии.

World Series of Boxing 2016 
Представлял команду «Puerto Rico Hurricanes». Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). 26 февраля 2016 года проиграл узбекистанцу Аброру Кодирову. 2 апреля 2016 года победил азербайджанца Магомеда Ибиева.

Олимпийские игры 2016 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В 1/8 финала победил мексиканца . В четвертьфинале проиграл россиянину Михаилу Алояну.

World Series of Boxing 2017 
Представлял команду «Colombia Heroicos». 17 февраля 2017 года победил венесуэльца Франклина Гонсалеса. 17 марта победил аргентинца Рамона Кирогу. 21 апреля 2017 года проиграл кубинцу Фрэнку Сальдивару. 19 мая 2017 года победил итальянца Джанмарко Серру.

Чемпионат мира 2017 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В 1/8 финала победил англичанина Ниалла Фаррелла. В четвертьфинале проиграл узбекистанцу Жасурбеку Латипову.

Боливарианские игры 2017 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В четвертьфинале победил доминиканца Родриго Марте. В полуфинале победил перуанца Диего Таранту. В финале победил эквадорца Жана Кайседо.

World Series of Boxing 2018 
Представлял команду «Colombia Heroicos». 16 февраля 2018 года победил венесуэльца Карлоса Мухику. 1 марта 2018 года победил узбекистанца Худойназара Файзова. 13 апреля 2018 года победил кубинца Бигноте Арнолиса Тейлора.

Чемпионат Колумбии 2018 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В финале победил Йохана Варгаса.

Южноамериканские игры 2018 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В четвертьфинале победил эквадорца Роберто Гесту. В полуфинале победил венесуэльца Карлоса Мухику. В финале проиграл перуанцу Роджеру Ривере.

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 2018 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В полуфинале победил мексиканца Мигеля Капилью. В финале победил доминиканца .

Панамериканские игры 2019 
Выступал в полулёгкой весовой категории (до 56 кг). В четвертьфинале проиграл кубинцу Освелю Давиду Кабальеро Гарсии.

Чемпионат мира 2019 
Выступал в полулёгкой весовой категории (до 57 кг). В 1/32 финала победил француза Самуэля Кистохарри. В 1/16 финала проиграл ирландцу Курту Уолкеру.

Олимпийские игры 2020 
Выступал в полулёгкой весовой категории (до 57 кг). В 1/16 финала победил  из Иордании. В 1/8 финала победил замбийца . В четвертьфинале проиграл ганцу Сэмюэлу Такьи.

Титулы и достижения 
 2008  Чемпион Колумбии в 1-м наилегчайшем весе (до 48 кг).
 2009  Чемпион Боливарианских игр в 1-м наилегчайшем весе (до 48 кг).
 2010  Чемпион Южноамериканских игр в наилегчайшем весе (до 51 кг).
 2010  Серебряный призёр Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в наилегчайшем весе (до 51 кг).
 2013  Чемпион Боливарианских игр в наилегчайшем весе (до 52 кг).
 2014  Бронзовый призёр Южноамериканских игр в наилегчайшем весе (до 52 кг).
 2014  Серебряный призёр Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в наилегчайшем весе (до 52 кг).
 2015  Бронзовый призёр Панамериканскх игр в наилегчайшем весе (до 52 кг).
 2017  Чемпион Боливарианских игр в наилегчайшем весе (до 52 кг).
 2018  Чемпион Колумбии в наилегчайшем весе (до 52 кг).
 2018  Серебряный призёр Южноамериканских игр в наилегчайшем весе (до 52 кг).
 2018  Чемпион Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в наилегчайшем весе (до 52 кг).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Sportbox.ru
 
 Профиль на сайте WSB 

Боксёры Колумбии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой наилегчайшей весовой категории
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Южноамериканских игр по боксу‎
Чемпионы Игр Центральной Америки и Карибского бассейна по боксу